Brinay (Cher)
Brinay (Nièvre)